
Molekulska formula -{C10H12N2O3}- se može odnositi na:
 Kinurenin
 Alobarbital